|-
| 80501 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80502 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80503 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80504 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80505 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80506 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80507 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80508 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80509 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80510 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80511 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80512 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80513 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80514 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80515 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80516 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80517 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80518 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80519 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80520 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80521 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80522 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80523 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80524 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80525 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80526 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80527 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80528 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80529 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80530 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80531 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80532 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80533 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80534 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80535 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80536 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80537 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80538 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80539 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80540 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80541 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80542 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80543 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80544 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80545 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80546 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80547 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80548 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80549 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80550 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80551 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80552 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80553 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80554 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80555 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80556 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80557 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80558 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80559 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80560 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80561 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80562 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80563 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80564 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80565 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80566 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80567 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80568 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80569 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80570 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80571 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80572 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80573 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80574 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80575 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80576 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80577 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80578 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80579 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80580 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80581 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80582 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80583 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80584 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80585 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80586 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80587 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80588 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80589 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80590 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80591 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80592 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80593 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80594 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80595 - || || 6 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80596 - || || 7 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80597 - || || 6 de gener, 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 80598 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80599 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 80600 - || || 7 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
0